Nezbeda je zlobivý, neposlušný (obvykle) mladý člověk, synonymum je rarach, uličník a darebák (dareba), nezvedený ve významu nevychovaný. Pro nezbednou věc (čin) se vžilo také označení lumpárna a klukovina.  Literární postava, o které je psáno jako o nezbedném člověku, je například Tom Sawyer (z Dobrodružství Toma Sawyera, r. 1876).

Slovo lze vztáhnout také na zvířata, například o nezbedném štěněti viz Dášeňka čili život štěněte; příběhy dvou nezbedných mravenců Jula a Gusta, vizte Bračekovia mravčekovia; příběhy nezbedné opičí slečny Žofky, vizte Žofka a spol.

Nezbeda (Nezbedová) je také české příjmení. V České republice je méně než 1 tisíc žijících nositelů tohoto příjmení. Jinou – avšak méně častou – variantou téhož jména je Nesbeda (Nesbedová), jíž mají v Česku 2 žijící nositelé.

Osobnosti 
Příjmení Nezbeda / Nezbedová nosí více různých osobností:
 Antonín Nezbeda – padlý v 1. světové válce, uveden na památníku padlých v obci Chotěšice
 Eduard Nezbeda – malíř
 Egon Nezbeda – nositel vojenského vyznamenání III. třídy, Řádu Milana Rastislava Štefánika z r. 1991
 Irena Nezbedová – starostka obce Zaječov
 Ivo Nezbeda – profesor a vedoucí Katedry chemie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 Jakub Nezbeda – byl učitel v Radhošti
 Jarmila Nezbedová – soudkyně Okresního soudu v Lounech
 Jindra Nezbedová – autorka souboru povídek a vlastních vzpomínek na Plzeň
 Josef Nezbeda – byl kat ve Smiřicích
 Kazimír Fundátor Nezbeda – jeden z pseudonymů Pavla Socháně, slovenského národopisce, fotografa, spisovatele a dramatika
 Libuše Olivová-Nezbedová (* 1938) – je česká jazykovědkyně, autorka, manželka Karla Olivy ml.
 plukovník gšt. Ing. Martin Nezbeda – byl velitelem kontingentu 75 vojáků a 5 letounů JAS-39 Gripen na letišti v Keflavíku
 Martin Nezbeda – starosta obce Liblice
 pplk. Miloslav Nezbeda – byl v letech 1969–1970 velitelem československé 1. tankové divize
 Miroslava Nezbedová – autorka publikace o anglické konverzaci
 dcera Henychova, provdaná Nezbedová – je posledním známým potomkem rodu Kamýků z Pokratic
 Ondřej Nezbeda (* 1979) – český novinář
 Oskar Nezbeda (1901–1967) – československý návrhář loutkových rekvizit
 Vilém Nezbeda (1912–2004) – byl pedagog, básník, překladatel, archivář, sportovec, onomastik a regionální badatel

Filmografie 

 Čarodějnice školou povinné – britský rodinný seriál, který vznikl r. 1998, na Slovensku vyšel pod názvem Nezbedná bosorka
 Havran nezbeda – německý animovaný film z r. 2012
 Havran nezbeda – Velký závod – německý animovaný film z r. 2015
 Malí nezbedové – americký film z r. 1955
 Malí Nezbedové – kanadsko-americký animovaný seriál z roku 2004
 Nezbeda –  studentský krátkometrážní animovaný film z r. 2015, režie Daniela Hýbnerová
 Nezbeda v komíně –  je jedna z epizod československého animované seriálu Kominíček
 Nezbedná lopta – jedna z epizod československého animovaného seriálu Bolo raz jedno teliatko, režie Zdeněk Ostrčil
 Nezbedná pohádka – československá pohádka z r. 1976, režie Vlasta Janečková
 Nezbedové – kanadský film z r. 2005, režie Harvey Frost

Literatura 

 Havran Nezbeda – série knih od Nele Moost (autorka knih pro děti)
 Mao je nezbeda – dílčí část knihy Nepiju sám od Vladimira Vysockého
 Nezbeda – dětský český katolický časopis (měsíčník)
 Podivuhodná cesta nezbedy Petra s divokými husami – román z r. 1911, který přeložil z švédského originálu T. E. Tisovský
 Nezbedné auto – je 443. díl populárního českého komiksového časopisu pro děti Čtyřlístek, z r. 2008
 Nezbedné kůzlátko – kniha z r. 2015 od autorky Mary Kelly
 Nezbedné pohádky – kniha z r. 1946 od Josefa Lady
 Nezbedné pohádky (1989) a Nezbedné pověsti pro dospělé (1977) jsou knihy od Václava Čtvrtka (1911–1976)
 Nezbedný mistr balad – životopisný román o Françoisi Villonovi, autor John Erskine (1879–1951)
 O nezbedném Hercegovci – autor Antonín Šrámek (1894–1972), vydal Československý kompas v Praze r. 1945
 Písně starodávné lidu obecného českého namnoze nezbedné a pohoršlivé – vyšlo knižně r. 1989, jde sbírku lidových písní z první poloviny 19. století, autor sbírky Karel Dvořák, původní autor Jan Jeník z Bratřic
 Pohádky Rozprávky dědy Nezbedy – které vydalo nakladatelství Tribun v roce 2008, autorem je Václav Suchý
 Příhody obláčka Nezbedy – je pohádka, která vyšla kníže r. 1987 od Smiljana Rozmana
 Výprava pátá čili nezbedné kousky krále Baleriona – je jedna z povídek v knize Kyberiáda, z r. 1965 od Stanisława Lema

Obrazy 

 Eduard Nezbeda, SMS Kaiser taranuje italský obrněnec Re di Portogallo, bitva u Visu, na malbě Eduarda Nezbedy z r. 1911
 Nicolaes Maes, Nezbedný bubeník, madridská galerie Muzeum Thyssenů-Bornemiszů

Hudba 

 Nezbedné častušky – klavírní koncert z r. 1963 od Rodiona Ščedrina

Divadlo a opereta 

 Jeník nezbeda – divadelní hra (pravděpodobně) z r. 1916, kterou napsala Hana Bořková
 Malý nezbeda – divadelní hra z r. 1984, kterou napsal Jaroslav Róna se svým přítelem Tomášem Vorlem
 Míša nezbeda na zkušené – divadelní hra z r. 1956, kterou napsal Ondřej Bartoš
 Nezbedná Marietta – Opereta od Victora Augusta Herberta, r. 1910
 Nezbední permoníci – komedie z r. 1959, autor František Němec
 O hloupé žirafě a nezbedných pelikánech, Divadlo Minor, režie Doubravka Svobodová
 Veselé příhody Kašpárka nezbedy – divadelní hra z r. 1932 od Jana Duchoně

Rozhlas 
 Nezbedná Meluzína – jedna ze sedmi pohádek od Anny Burdové odvysílaných v únoru 2018 na Českém rozhlase, série pohádek s názvem Kdo v přírodě čaruje – Pohádky od jara do zimy

Odkazy

Reference

Související články 
 Kostel svatého Martina ve zdi – má legendu o kamenném chrliči, který vznikl prokletím (a zkameněním) nezbedného syna pobíhajícího po posvátné budově
 Jan Jiří Grasel – (Grázl) byl loupežník a vrah, který působil na pomezí jižních Čech, jižní Moravy a Rakouska
 Máša a medvěd – příběhy zlobivé Mášy a medvěda; ruský animovaný seriál pro děti
 Nezbedný bakalář – více významů
 Nezdara
 Otakar Haering (1892–1951) – autor fiktivní postavy, nezbedného čertíka Marbulínka
 Rarach – smyšlený (nezbedný) tvor ze světa Harryho Pottera
 Zlobivá Amélie Jane od autorky Enid Blytonové (1897–1968)

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení